Kreuels ist der Familienname folgender Personen:
Matthias Kreuels (* 1952), deutscher Kirchenmusiker und Komponist
Philipp Kreuels (* 1985), deutscher Fußballspieler